Die Scottish Football League Division Two wurde 1932/33 zum 34. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die 34. Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two. In der Saison 1932/33 traten 18 Vereine in insgesamt 34 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient. Die Meisterschaft gewann Hibernian Edinburgh, das sich zusammen mit dem Zweitplatzierten Queen of the South den Aufstieg in die Division One sicherte.

Statistik

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblink 
 Scottish Division Two 1932/33 bei statto.com

Fußballsaison 1932/33
1932 33